Xolotl es una palabra de origen nahuatl, cuyo significado es Gemelo, paje, en forma castellanizada se acentúa en la primera vocal, Xólotl. Se toma como nombre propio y puede referirse a:

 Xolotl (1157-1204), gobernante de Tenayuca, iniciador del linaje que gobernaba en Tetzcoco a la llegada de los españoles; o
 Xolotl, una divinidad del panteón azteca.
 No debe confundirse con Axolotl, anfibio caudado exclusivo de México.